Cinque navi della Royal Australian Navy sono state battezzate Sydney in onore della capitale del Nuovo Galles del Sud.

 HMAS Sydney – incrociatore leggero classe Chatham varato nel 1912.
 HMAS Sydney (D48) – incrociatore leggero classe Leander varato nel 1934, affondato dall'incrociatore ausiliario Kormoran il 19 novembre 1941.
 HMAS Sydney (R17) – portaerei leggera classe Majestic varata nel 1944.
 HMAS Sydney (FFG 03) – fregata lanciamissili classe Adelaide varata nel 1980.
 HMAS Sydney (DDG 42) – cacciatorpediniere lanciamissili classe Hobart destinato a entrare in servizio nel 2017.